Тур Лимбурга () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Лимбург.

История 
Впервые гонка была организован в 1908 году LVB / BWB в сотрудничестве с газетой Le Velo и клубами Hasselt Attractions, Velo Club Hasseltois и Vélo Club De Zwaluw Curange. Старт и финиш располагался в Хасселте. Первым победителем стал Альфонс Лауверс опередив Филиппа Тийса и Виктора Линара. Год спустя Поль Деман выиграл у Эйме Бехег и Карела Деруйтера. В 1910 году гонка прошла в Синт-Трёйдене, победителем стал Луи Валькенерс опередив Луи Моттиа и Жоса Казье. До Первой мировой войны гонка прошла ещё два раза. В 1911 победил Жюль Воутерс, а в 1912 во второй раз лучшим стал Альфонс Лауерс. 

После Великой войны эта гонка была вновь введена в 1919 году, на которой успех праздновал Хенри Муренхаут. В следующий раз гонка прошла только в 1933 году. После чего стала проводиться каждый год до 1994 года (за исключением 1940, 1971 и 1991 годов) в городе Синт-Трёйден и его окрестностях.

С 1995 по 2012 не проводилась из-за отсутствия спонсоров. Была возобновилена в 2012 году, сразу войдя в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2 и изменив место проведения на Тонгерен. С 2014 года имеет категорию 1.1.

Призёры

Ссылки 
  Официальный сайт 
 Тур Лимбурга на FirstCycling 
  

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour